Рюміньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Рюміньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни